Моховской сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Моховской сельсовет — в Алейском районе Алтайского края.
 Моховской сельсовет — в Макушинском районе Курганской области.